Gabriel kan henvise til:

 Gabriel – et drengenavn
 Gabriel (film fra 2007) – australsk action-horror film fra 2007
 Gabriel (missil) – israelsk anti-skib missil
 Gabriel (Drengene fra Angora) – figur i Drengene fra Angora
 Ærkeenglen Gabriel
 Gabriel A/S